Bakura est une planète fictive de l'univers Légendes de Star Wars.
 Bakura est une zone de gouvernement local du Nigeria
 Bakura est un personnage du manga et de l'anime japonais Yu-gi-Oh (voir Ryo Bakura)

it:Pianeti di Guerre stellari#Bakura